Yanornis est un genre éteint d'oiseaux piscivores ayant vécu en Chine au Crétacé inférieur. Il a été retrouvé dans la formation de Jiufotang de l'Aptien et dans la formation d'Yixian du Barrémien  de la province du Liaoning.

Liste des espèces 
  Yanornis martini (espèce type), découvert à Chaoyang et décrite par Zhou et Zhang en 2001 et 2002 dont l'âge est estimé à environ à  (millions d'années) ;
  Yanornis guozhangi décrite par Wang  en 2013, puis pour de nouveaux spécimens en 2014, par X. Zheng  dont l'âge est estimé à environ à  (millions d'années).

Description 
 
Y. martini mesure un peu moins de  de long. Son crâne est allongé et présente  une dizaine de dents dans sa mâchoire supérieure et une vingtaine sur sa mandibule.

La forme en « U » bien développée de sa furcula (appelée aussi fourchette ou wishbone) indique qu'il était à la fois capable de voler et de bien marcher.

Régime alimentaire 
L'alimentation de Yanornis est bien connue à la suite de la découverte de plusieurs fossiles de Y. martini avec, dans leur estomac, des restes plus ou moins digérés de poissons. Yanornis était donc essentiellement piscivore, même s'il pouvait également consommer des plantes aquatiques.

Classification 
Ses inventeurs en 2001, puis Julia Clarke  en 2006, l'ont placé dans la famille des Songlingornithidae.

Cette position phylogénétique est reprise en 2013 par J. O’Connor  dans le cladogramme ci-dessous, où il est positionné en groupe frère avec les genres Songlingornis et Hollanda :

                     
En 2015 cependant, M. Wang  le placent au sein d'une autre famille, plus basale d'Ornithuromorpha, les Hongshanornithidae.

Faux fossile 
Le squelette d'un animal nommé de façon informelle Archaeoraptor a été publié en 1999 dans un article du magazine National Geographic. Ce faux combinait en fait des éléments issus de vrais fossiles de trois différentes espèces dont la tête et la partie supérieure du corps appartenaient à un spécimen de Yanornis.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Archaeoraptor

Genre d'oiseaux préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2001